S4 kan syfta på:

 S 4 (fartyg), en finsk torpedbåt
 Audi S4, en bilmodell från Audi
 S4 league, ett datorspel
 Lancia Delta S4, en rallybil från Lancia
 Iso Rivolta S4, ett tidigare namn på Iso Rivolta Fidia
 S 4, en version av flygplanet Heinkel HE 4